Cavalinha pode referir-se a:
Cavalinha (planta) - designação comum, extensiva às plantas herbáceas do género Equisetum
Cavalinha (peixe) - diversas espécies de peixes perciformes
Desambiguação